Henri Boudet (1837-1915) – abate e religioso francese
 Jean Boudet (1769-1809) – generale francese